Elizabeth Arnold – poetessa statunitense
Elizabeth Arnold – nuotatrice britannica
Elizabeth Arnold – attrice britannica, madre di Edgar Allan Poe